Johann Düring ist der Name folgender Personen:
 Johann Christoph von Düring (1695–1759), deutsch-schwedischer Generalfeldmarschall 
 Johann Georg Heinrich Düring (Heinrich Duering; 1778–1858), deutscher Organist, Musiklehrer und Komponist
 Johann Wilhelm Friedrich von Düring (Johannes Guilielmus Fridericus de During; Johann Wilhelm Friedrich von During; 1736–1804), deutscher Jurist, Hofgerichts-Assessor und Richter